Personen
 Adriaan van Dis (1946), Nederlands schrijver en presentator
 Cor van Dis (1893-1973), Nederlands politicus
 Cor van Dis (1923-1994), Nederlands politicus
 Leendert van Dis (1944), Nederlands roeier
 Maarten van Dis (1936), Nederlands roeier

 Overig
 Van Dis in Afrika, Nederlands televisieprogramma
 Van Dis in Indonesië, Nederlands televisieprogramma